Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 958 dans le monde.

 Route nationale 958 en Belgique
  dans certains départements, en France